

Acronimi
 Française des Jeux, società francese che detiene il monopolio di lotterie e giochi
 Freie Deutsche Jugend (Libera gioventù tedesca), organizzazione giovanile tedesca

Sport
FDJ, squadra francese di ciclismo su strada

Sigle
Simbolo del Franco gibutiano